Мир Таки Мир (), собственно Мухаммад Таки (1722, Агра — 25 сентября 1810, Лакхнау) — индийский , писавший на языке урду. Считается крупнейшим поэтом на урду XVIII века, одним из «четырех столпов» поэзии урду (наряду с Мирзой Рафи Саудой, Миром Дардом и Мазхаром).

Родился в Агре, но в возрасте 11 лет после смерти отца переселился в Дели, где завершил образование и начал писать стихи, некоторые время входил в круг придворных поэтов Империи Моголов. Принадлежа по рождению к мусульманской знати, изведал нищету, пережил несчастную любовь к замужней женщине, имени которой история не сохранила. Мир Таки Мир находился под большим воздействием суфийских идей, вёл образ жизни дервиша, демонстративно отвергавшего традиционные представления об иерархии и милость власть имущих. После разорительных набегов Надир-шаха и Ахмад-Шаха на Дели поэт оставил город, который считал родным, и поселился в Лакхнау, где пользовался покровительством наваба Асафуддоулы; там же и умер.

Поэзии Мира Таки Мира свойствен драматизм, меланхоличность, рассуждения о бренности бытия и «испорченности» времени.
Мир Таки Мир уже при жизни считался одним из крупнейших поэтов Индии. Он создал шесть диванов (сборников стихотворений) на урду, несколько касыд, марсий, свыше двадцати любовных поэм (маснави) и антологию (тазкира) стихов поэтов урду.

При этом его излюбленной формой была газель, во владении которой он достиг такого совершенства, что был прозван «шахом газели». Лирика Мира Таки Мира соединяет в себе мотивы суфийской мистической поэзии, персидскую лирическую традицию и ярко выраженные автобиографические черты (в частности, он писал о своей ностальгии по разрушенному набегами Дели, критиковал уклад жизни в Лакхнау).

В творчестве Мира Таки Мира газель урду стала жанром, максимально выражающим творческую индивидуальность поэта.  Эта тенденция достигла своего максимального расцвета  в творчестве Мирзы Галиба.

В 2016 году вышел пакистанский биографический фильм о поэте.

Литература 
 Статья в Литературной энциклопедии
 Суворова А. А. Индийская любовная поэма (маснави). М., 1991.

Ссылки 
 Поэзия Индии XVIII века
 Poetry of Mir on FWP site

Литераторы, известные под псевдонимами
Суфии Индии
Суфии XVIII века